Lucien Guinotte kan verwijzen naar 

 Lucien Guinotte (politicus), (1839-1911)
 Lucien Guinotte (kunstschilder), (1925-1989)